Lancôme (gmina)
 Lancôme (przedsiębiorstwo)